VCC har flera betydelser:

 Video Compact Cassete (VCC).
 Volvo Car Corporation (VCC).
 Venture Capital Corporation VCC Oy (VCC).